Hotel 1231 Toruń – czterogwiazdkowy hotel w Toruniu.

Nazwa hotelu nawiązuje do daty założenia pierwszego przyczółka krzyżackiego na prawym brzegu Wisły.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w sąsiedztwie ruin zamku krzyżackiego, nad Strugą Toruńską, przy ul. Przedzamcze 6a.

Historia 
Budynek pochodzi z połowy XIII wieku, kiedy to pełnił rolę młyna wodnego przy zamku krzyżackim. W latach 1964-1993 mieścił się w nim magazyn Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Później obiekt pełnił funkcję mieszkalną, ulegając postępującej dewastacji. Po gruntowej modernizacji i odsłonięciu pierwotnej tkanki budynku urządzono w nim czterogwiazdkowy hotel, który otwarto w 2008 roku. 

Władze miasta w porozumieniu z właścicielem hotelu planują w 2017 roku rekonstrukcje drewnianego koła młyńskiego, które poruszane zostanie przez wody Strugi Toruńskiej.

Nagrody 
Według portalu TripAdvisor (największy na świecie serwis turystyczny) w 2015 roku hotel uzyskał najwyższe oceny gości wśród hoteli w województwie kujawsko-pomorskim.

Galeria

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu
Młyny w Polsce